US 2 (U.S. Route 2) — скоростная автомагистраль, проходящая по территории севера США (~3410 км) и юга Канады (~740 км), протяжённостью 4138 километров.

Крупные города на трассе 
 Эверетт
 Уэнатчи
 Спокан
 Калиспелл
 Майнот
 Гранд-Форкс
 Дулут
 Сьюпириор
 St. Ignace, Michigan

 Берлингтон
 Монтпилиер
 Бангор
 Хоултон

Протяжённость по штатам 

Дороги штата Вашингтон
Дороги Айдахо
Дороги Монтаны
Дороги Северной Дакоты
Дороги Миннесоты
Дороги Висконсина
Дороги Мичигана